Кобоглобин — искусственно созданный металлопротеин, близкий по строению и химическим свойствам гемоглобину. В отличие от гемоглобина, простетическая группа кобоглобина содержит кобальт, а не железо. Как и гемоглобин, способен обратимо связываться с кислородом, выступая в качестве транспортного белка, однако кобоглобин деградирует гораздо быстрее природных дыхательных пигментов. В отличие от гемоглобина, почти не связывается с монооксидом углерода. Неокисленная форма кобоглобина имеет янтарно-жёлтый цвет, окисленная (оксикобоглобин) бесцветна. В настоящее время исследуется возможность использования комплексных соединений кобальта в качестве переносчиков кислорода в медицине и промышленности.

Литература 
 B. M. Hoffman, D. H. Petering. Coboglobins: Oxygen-Carrying Cobalt-Reconstituted Hemoglobin and Myoglobin. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 67, No. 2 (Oct. 15, 1970), pp. 637—643

Ссылки 
 Исследование экологических аспектов обратимого присоединения молекулярного кислорода комплексами кобальта(ІІ)

Металлопротеины